L'NBA Development League All-Star Game 2014, svoltosi a New Orleans nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2014, ha visto la vittoria finale dei Prospects sui Futures per 145 a 142.

Robert Covington, dei Rio Grande Valley Vipers, è stato nominato MVP della partita.

Sabato

Three-Point Shootout

 Troy Daniels, Rio Grande Valley Vipers
 Booker Woodfox, Texas Legends
 Patrick Christopher, Iowa Energy

 P.J. Hairston, Texas Legends
 Adonis Thomas, Springfield Armor
 E.J. Singler, Idaho Stampede

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

 Tony Mitchell, Fort Wayne Mad Ants
 Ra'Shad James, Reno Bighorns

 Thanasīs Antetokounmpo, Delaware 87ers
 Darren White, Erie BayHawks

in grassetto è indicato il vincitore

All-Star Game - Squadre

Futures

Prospects

Voci correlate
 NBA Development League 2013-2014
 NBA All-Star Weekend 2014

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2014
All-Star Game 2014